Il doppio del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francesco Aldi e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Marco Crugnola e Marco Pedrini 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Máximo González (semifinali)
 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (quarti di finale)

 Francesco Aldi /  Lovro Zovko (Campioni)
 Marco Crugnola /  Marco Pedrini (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2006